Утва може бити:

 Утве, потпородица птица
 Златокрила утва, врста птице
 Фабрика авиона Утва